Miroslav Milošević ist der Name folgender Personen:

* Miroslav Milošević (Fußballspieler, 1975) (* 1975), serbischer Fußballspieler
 Miroslav Milošević (Fußballspieler, 1976) (* 1976), serbischer Fußballspieler
 Miroslav Milošević (Fußballspieler, 1985) (* 1985), österreichischer Fußballspieler
 Miroslav Milošević (Fußballspieler, 1986) (* 1986), serbischer Fußballspieler